Bryggman ist der Familienname folgender Personen:

 Carin Bryggman (1920–1993), finnische Designerin und Innenarchitektin
 Erik Bryggman (1891–1955), finnischer Architekt
 Larry Bryggman (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Brygmann